Pandia peut faire référence à : 

 Pandia, déesse mineure de la pleine lune dans la mythologie grecque ;
 , un festival de l'Athènes antique ;
 Pandia, un des satellites naturels de Jupiter ;
 , un village situé dans l'État d'Odisha, en Inde.